Kaartojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaartojärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (17,8 ha)
Kaartojärvi (Gällivare socken, Lappland, 745125-172751), sjö i Gällivare kommun,  (4,98 ha)
Kaartojärvi (Gällivare socken, Lappland, 748823-173633), sjö i Gällivare kommun,  (24,5 ha)
Kaartojärvi (Gällivare socken, Lappland, 749520-169749), sjö i Gällivare kommun,  (32,6 ha)
Kaartojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,93 ha)

Se även
Kaartijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn